Rikki Six (18 de dezembro de 1990) é uma atriz pornográfica americana.

Premiações e Indicações

Ligações externas 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos